Un air de famille peut désigner :

 Un air de famille est une pièce de théâtre française d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri produite en 1994 ;
 Un air de famille est un film québécois documentaire de court-métrage de Gilles Carle sorti en 1963 ; 
 Un air de famille est un film français de Cédric Klapisch sorti en 1996 ;
 Un air de famille est une émission de télévision canadienne diffusée sur ICI Radio-Canada Télé depuis l'automne 2012 dont le concept a été repris par RTS Un et France 2 ;
 Un air de famille est un album de Patrick Fiori sorti en  2020.

Voir aussi